Bischof von Caesarea steht für

Bischof von Caesarea Maritima, d. h. die Bischöfe des untergegangenen Bischofssitzes in der antiken Stadt Caesarea Maritima (z. B. Eusebius von Caesarea)
Bischöfe des Titularerzbistum Caesarea in Palaestina, siehe unter Titularerzbistum Caesarea in Palaestina#Liste der Bischöfe von Caesarea